Фарамаз Газанфар оглы Максудов (; 20 марта 1930 — 30 июля 2000) — азербайджанский математик, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Азербайджана, Президент НАН Азербайджана (1997—2000).

Общие сведения 
Максудов Фарамаз Газанфар оглы родился 20 марта 1930 года в городе Нахичевань.

В 1954 году с отличием окончил механико-математический факультет Азербайджанский государственный университет.

В 1964—1974 годах был зам. директора института математики и механики, а в 1974 году директором.

В 1974 году получил ученую степень доктора физико-математических наук, в 1976 году звание профессора.

В 1976 году был избран членом-корреспондентом АН АзССР, в 1980 году действительным членом АН АзССР.

В 1980—1997 годах работал академиком-секретарем отделения физико-математических и технических наук АН Азербайджана.

В 1997 году был избран Президентом НАН Азербайджана, был на этом посту до своей кончины в 2000 году.

В 2000 году избран человеком года.

Основная научная деятельность 
Заслуженный научный деятель, лауреат премии имени Г. З. Тагиева. Ф. Г. Максудов — выдающийся ученый в области прикладной математики и механики, функционального анализа, дифференциальных уравнений. Вёл исследования также в области истории математики, терминологии математики и т. д. Разработал спектральную теорию абстрактных несамосопряжённых операторных пучков с непрерывными спектрами, получил многослойную формулу распределения по обобщённым особым и сопряжённым элементам, дал решение прямой и обратной спектральной задачи для ряда физических уравнений, обосновал применение метода Фурье к решению смешанных задач для дифференциальных уравнений с частными производными, имеющих произвольные спектры главных частей.
 
Ф. Максудов получил 5 авторских свидетельств и два патента.

Удостоен бронзовой (1975) и серебряной (1978) медалей ВДНХ. Ф. Г. Максудов — автор 11 монографий и около 200 научных статей. Награждён орденом «Дружбы народов» (1986).

См. также 
 Национальная Академия Наук Азербайджана
 Действительные члены НАНА
 Азербайджан

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АНА
  Академия Наук Азербайджана (eng)

Персоналии по алфавиту
Академики НАН Азербайджана
Родившиеся в 1930 году
Родившиеся в Нахичевани
Умершие в 2000 году
Математики по алфавиту
Математики СССР
Математики Азербайджана
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Учёные по алфавиту
Академики Азербайджана
Доктора физико-математических наук
Учёные СССР
Учёные XX века
Доктора наук
Президенты Академии наук Азербайджана